|-
| 128001 - ||  || 30 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128002 - ||  || 29 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128003 - ||  || 27 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128004 - ||  || 23 aprilie 2003 ||  || 
|-
| 128005 - ||  || 24 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128006 - ||  || 25 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128007 - ||  || 29 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128008 - ||  || 1 mai 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128009 - ||  || 1 mai 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128010 - ||  || 2 mai 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128011 - ||  || 2 mai 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128012 - ||  || 3 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128013 - ||  || 2 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128014 - ||  || 2 mai 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 128015 - ||  || 2 mai 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128016 - ||  || 6 mai 2003 || Catalina || CSS
|-
| 128017 - ||  || 6 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128018 - ||  || 7 mai 2003 || Catalina || CSS
|-
| 128019 - ||  || 5 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128020 - ||  || 8 mai 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128021 - ||  || 10 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128022 - ||  || 2 mai 2003 || Catalina || CSS
|-
| 128023 - || 2003 KE || 20 mai 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128024 - || 2003 KH || 20 mai 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128025 - || 2003 KK || 20 mai 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 128026 - ||  || 22 mai 2003 || Nogales || 
|-
| 128027 - ||  || 22 mai 2003 || Reedy Creek || 
|-
| 128028 - ||  || 22 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128029 - ||  || 23 mai 2003 ||  || 
|-
| 128030 - ||  || 25 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128031 - ||  || 25 mai 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128032 - ||  || 27 mai 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 128033 - ||  || 27 mai 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 128034 - ||  || 27 mai 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 128035 - ||  || 29 mai 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128036 Rafaelnadal ||  || 28 mai 2003 ||  || 
|-
| 128037 - ||  || 26 mai 2003 || Reedy Creek || 
|-
| 128038 - ||  || 30 mai 2003 ||  || 
|-
| 128039 - ||  || 29 mai 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128040 - ||  || 30 mai 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128041 - ||  || 30 mai 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128042 - || 2003 LU || 2 iunie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128043 - ||  || 2 iunie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128044 - ||  || 1 iunie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128045 - ||  || 6 iunie 2003 || Reedy Creek || 
|-
| 128046 - ||  || 23 iunie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128047 - ||  || 21 iunie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128048 - ||  || 25 iunie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128049 - ||  || 26 iunie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128050 - ||  || 26 iunie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 128051 - ||  || 26 iunie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 128052 - ||  || 28 iunie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128053 - ||  || 29 iunie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128054 Eranyavneh ||  || 28 iunie 2003 ||  || 
|-
| 128055 - ||  || 22 iunie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128056 - ||  || 30 iunie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128057 - || 2003 NR || 1 iulie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 128058 - ||  || 3 iulie 2003 || Reedy Creek || 
|-
| 128059 - ||  || 1 iulie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 128060 - ||  || 4 iulie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128061 - ||  || 2 iulie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 128062 - ||  || 6 iulie 2003 ||  || , , 
|-
| 128063 - ||  || 8 iulie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 128064 - ||  || 1 iulie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128065 Bartbenjamin || 2003 OK || 19 iulie 2003 ||  || B. L. Stevens
|-
| 128066 - || 2003 OM || 17 iulie 2003 || Reedy Creek || 
|-
| 128067 - ||  || 22 iulie 2003 ||  || 
|-
| 128068 - ||  || 22 iulie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 128069 - ||  || 24 iulie 2003 ||  || 
|-
| 128070 - ||  || 25 iulie 2003 || Reedy Creek || 
|-
| 128071 - ||  || 25 iulie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128072 - ||  || 25 iulie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128073 - ||  || 27 iulie 2003 || Reedy Creek || 
|-
| 128074 - ||  || 27 iulie 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 128075 - ||  || 22 iulie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 128076 - ||  || 22 iulie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 128077 - ||  || 26 iulie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128078 - ||  || 29 iulie 2003 ||  || 
|-
| 128079 - ||  || 29 iulie 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 128080 - ||  || 31 iulie 2003 || Reedy Creek || 
|-
| 128081 - ||  || 29 iulie 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 128082 - ||  || 22 iulie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 128083 - ||  || 24 iulie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 128084 - ||  || 24 iulie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 128085 - ||  || 24 iulie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 128086 - ||  || 30 iulie 2003 ||  || 
|-
| 128087 - || 2003 PH || 1 august 2003 || Reedy Creek || 
|-
| 128088 - || 2003 PL || 1 august 2003 || Črni Vrh || J. Skvarc
|-
| 128089 - ||  || 2 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 128090 - ||  || 2 august 2003 || Reedy Creek || 
|-
| 128091 - ||  || 1 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128092 - ||  || 1 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128093 - ||  || 1 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 128094 - ||  || 2 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 128095 - ||  || 2 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 128096 - ||  || 2 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 128097 - ||  || 4 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128098 - ||  || 4 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128099 - ||  || 4 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128100 - ||  || 3 august 2003 ||  || , 
|-